Учредително събрание може да се отнася за:
 Учредително събрание (България) – 1879
и
 Учредително събрание (Франция) – 1789 – 1791
 Учредително събрание (Норвегия) – 1814
 Учредително събрание (Русия) – 1918
 Учредително събрание (Естония) – 1920
 Учредително събрание (Литва) – 1920 – 1922
 Учредително събрание (Индия) – 1946 – 1950
 Учредително събрание (Италия) – 1946 – 1948
 Учредително събрание (Пакистан) – 1947 – 1956
 Учредително събрание (Индонезия) – 1956 – 1959
 Учредително събрание (Салвадор) – 1982
 Учредително събрание (Колумбия) – 1991
 Учредително събрание (Венецуела) – 1999
 Учредително събрание (Ирак) – 2005
 Учредително събрание (Боливия) – 2006
 Учредително събрание (Черна гора) – 2006